TGX peut faire référence à : 
 ,
 la langue Tagish,
 au camion MAN TGX.

Code IATA des aéroports